Дмитрий Васильевич Шако (; ) — белорусский легкоатлет, специалист по метанию молота. Выступал за сборную Белоруссии по лёгкой атлетике в 1998—2009 годах, обладатель двух бронзовых медалей Кубка Европы по зимним метаниям, победитель и призёр первенств национального значения, участник чемпионата мира в Берлине. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Биография 
Дмитрий Шако родился 25 марта 1979 года.

Занимался лёгкой атлетикой в Новополоцке в СДЮШОР № 1 им. В. Е. Шершукова.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1998 года, когда вошёл в состав белорусской национальной сборной и выступил в метании молота на юниорском мировом первенстве в Анси.

В 2001 году занял пятое место на молодёжном европейском первенстве в Амстердаме.

В 2006 году выиграл бронзовую медаль на Кубке Европы по зимним метаниям в Тель-Авиве.

На Кубке Европы по зимним метаниям 2008 года в Сплите вновь взял бронзу. Позднее на соревнованиях в Минске установил свой личный рекорд в метании молота — 78,54 метра.

В 2009 году представлял страну на чемпионате мира в Берлине — на предварительном квалификационном этапе метнул молот на 71,80	метра, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

В 2010 году помимо прочего стал бронзовым призёром на Кубке Белоруссии в Бресте, показав при этом 21-й результат мирового сезона — 77,31.

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 2012 года.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта Республики Беларусь международного класса».

Примечания 

Метатели молота Белоруссии
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса